Тодд Перри (; родился 17 марта 1986 в Аделаиде, Австралия) — австралийский теннисист; победитель шести турниров ATP в парном разряде.

Спортивная карьера 
Специализировался на выступлениях в парном разряде. В одиночном лишь один раз в 2001 году принимал участие в турнире серии Большого шлема Открытого чемпионата Австралии и проиграл в первом раунде. Первый раз сыграл финал на турнире ATP в июле 2003 года на турнире в Умаге совместно с японцем Томасом Симадой. С ним же в сентябре 2003 года выигрывает титул в Коста-де-Суипе.

Начиная с Уимблдонского турнира 2004 года, где Перри дошёл до четвертьфинала его постоянным партнёром становится швед Симон Аспелин. Уже в 2004 году в течение одного месяца они дважды выходят в финал в Бостаде и Штутгарте. В течение 2005 года они выиграли два титула на турнирах в Делрей-Биче и Мемфисе, а также сыграли в финале на турнирах в Аделаиде, Окленде, Ноттингеме, Индианаполисе и Токио. На Открытом чемпионате США они выходят в четвертьфинал.

В 2006 году они победили на турнире в Санкт-Петербурге и вышли в финал в Окленде. Так же в этом сезоне они дошли до четвертьфинала Открытого чемпионата Австралии и Уимблдонского турнира. В мае 2006 года он достигает пика в парном рейтинге за карьеру 16-го места. После 2006 года пара Аспелин/Перри распадается.

В 2007 году Тодд играет с разными партнёрами, но в основном с Уэсли Муди. С ним он выигрывает два титула ATP в Аделаиде и Валенсии. В конце сезона вместе с Юргеном Мельцером вышел в финал в Санкт-Петербурге. Последний раз в финале турнира ATP сыграл в апреле 2008 года на турнире в Касабланке, куда он пробился в паре с Джеймсом Серретани. В феврале 2009 года выступил последний раз. Произошло это на турнире серии «челленджер» в Берни.

Рейтинг на конец года

Выступления на турнирах

Финалы челленджеров и фьючерсов в одиночном разряде (4)

Поражения (4) 

* количество побед в одиночном разряде + количество побед в парном разряде.

Финалы турниров ATP в парном разряде (17)

Победы (6) 

* количество побед в одиночном разряде + количество побед в парном разряде.

Поражения (11)

Финалы челленджеров и фьючерсов в парном разряде (36)

Победы (19)

Поражения (16)

Несыгранные финалы (1)

Примечания

Ссылки 
 
 

Теннисисты Австралии